Slovo troky nebo Troky se užívá ve více významech:

 necky – koryto na vodu
 vantroky – koryto na vodu, součást hamru
 Trakai – město v Litvě

Nádoba vytesaná z velkého kmene stromu, užívaná na vesnicích k zpracování domácích zvířat, především prasat. Lidová „zabíjačka“ a troky patří neodmyslitelně k sobě.

Externí odkazy